Lincoln Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lincoln Street Historic District (Maine), ID-Nr. 76000094
 Lincoln Street Historic District (Wisconsin), ID-Nr. 06000276